Триполи може да се отнася за:
 Триполи – столицата на Либия
 Триполи – град в Ливан
 Триполи – град в Гърция
 Триполи – град в САЩ, щат Айова
 „Триполи“ – исторически филм
 Графство Триполи – средновековна държава на кръстоносци на територията на днешен Ливан

Вижте също 
 Триполис – античен град в днешния вилает Денизли, Турция
 Триполис – античен град в днешния вилает Гиресун, Турция